5-й чемпионат мира по биатлону прошёл в Зефельде, Австрия, в 1963 году.

В программу была включена только мужская индивидуальная гонка на 20 км, прошедшая 3 марта 1963 года. По итогам гонки был сформирован командный зачёт по результатам трёх лучших спортсменов от каждой страны. Всего в соревнованиях приняли участие 47 спортсменов из 13 стран, в том числе 11 европейских стран, а также Канады и США.

Индивидуальная гонка на 20 км

Неофициальный командный зачёт

Зачет медалей

Примечания

Ссылки 
 Полные результаты индивидуальной гонки. the-sports.org

Чемпионаты мира по биатлону
Международные соревнования по биатлону в Австрии
События 3 марта
Чемпионаты мира в Австрии